Гуди Брайан (Goode Bryan) (31 августа 1811 — 16 августа 1885) — американский плантатор, политик, офицер армии США и генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны. Его бригада прославилась в основном своим героическим участием в сражении в Глуши, где удерживала позицию, пока не израсходовала все боеприпасы.

Ранние годы 
Брайан радился в округе Ханкок в Джорджии. В 1830 году он поступил в военную академию Вест-Пойнт и окончил её 25-м по успеваемости в выпуске 1834 года. Был определен временным вторым лейтенантом в 5-й пехотный полк. Отслужив 10 месяцев, Брайан уволился из армии, вернулся в Джорджию и занялся работами на плантации. Впоследствии он изучал право в округе Таллапоса. Некоторое время занимался политикой, участвуя в работе генеральной ассамблеи Алабамы 1843 года. В июне 1846 года Брайан вступил в 1-й алабамский пехотный полк в звании майора и участвовал в нескольких сражениях мексиканской войны. После войны возобновил юридическую практику. Женился на Анне Твиггс, дочери известного вирджинского плантатора. В 1859 году родилась их дочь Сара (по другим данным — Салли).

Гражданская война 
В 1861 году Брайон был делегатом на Совете по сецессии Джорджии. Когда началась гражданская война, он стал капитаном 16-го джорджианского пехотного полка, которым тогда командовал Хоуэлл Кобб и очень скоро был повышен до подполковника. 13 февраля Кобб ушёл на повышение и 15 февраля 1862 года Брайан стал полковником 16-го джорджианского, и командовал им до лета 1863 года. Во время Семидневной битвы его полк числился в бригаде Кобба в составе дивизии Магрудера. После сражения полк был оставлен на полуострове и присоединился к Северовирджинской армии в начале Мерилендской кампании. В ходе этой кампании полк, в составе бригады Кобба, участвовал в сражении за ущелье Крэмптона.

В ноябре 1862 года командование бригадой принял Томас Кобб. В составе этой бригады Брайан и его полк приняли участие в сражении при Фредериксберге, где им было поручено оборонять подступы к высотам Мари. Полк занимал левый фланг позиций бригады. В том сражении был ранен генерал Кобб и командование бригадой принял Уильям Уоффорд.

Весной 1863 года бригада участвовала в сражении при Чанселорсвилле, а затем — в геттисбергской кампании. Полк Брайана подошел к Геттисбергу на второй день сражения и участвовал в атаке корпуса Лонгстрита на федеральный левый фланг. В сражении был смертельно ранен генерал Пол Семмс, и Брайан принял командование джорджианской бригадой Семса. Байан командовал этой бригадой в ходе сражения при Майн-Ран, а затем она была отправлена на Запад вместе со всей дивизией Лонгстрита, и приняла участие в сражении при Чикамоге. В том сражении бригада Брайана состояла из четырёх полков:
 10-й джорджианский пехотный полк
 50-й джорджианский пехотный полк
 51-й джорджианский пехотный полк
 53-й джорджианский пехотный полк
Впоследствии бригада участвовала в Ноксвилльской кампании, а перед началом Оверлендской кампании вернулась на восток. Брайан сражался при Колд-Харборе и в первых боях сражения за Петерсберг, но 20 сентября 1864 года подал в отставку по состоянию здоровья и вернулся в Джорджию.

Послевоенная деятельность 
После войны здоровье Брайана так и не восстановилось. Он умер в 1885 году и был похоронен в Огасте на кладбище Магнолия-Семетери.

Примечания

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1834
 Goode Bryan (A reference guide to America’s Civil War in the East)

Генералы армии Конфедерации